Келлар — иногозначный термин.

Фамилия 
  (род. 1976) — тринидадский велогонщик, серебряный медалист Панамериканского чемпионата по велоспорту в раздельном старте и в командном спринте (2008).
 Келлар, Бекки (род. 1975) — канадская хоккеистка.
  (род. 1956) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Канзас-Сити Чифс».
 Келлар, Гарри (1849—1922) — американский иллюзионист.
  (род. 1952) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Миннесота Вайкингс», брат Скотта Келлара.
  (род. 1963) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Индианаполис Колтс».

Топоним 
 Келлар — город на северо-востоке Ирака.

См. также